Edel steht für:
 Edel (Medienunternehmen), deutsches Medienunternehmen

Edel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Edel (1932–1993), deutscher Schauspieler
 Apoula Edel (* 1986), armenischer Fußballspieler kamerunischer Herkunft
 Edmund Edel (1863–1934), deutscher Karikaturist, Schriftsteller und Filmregisseur
 Elmar Edel (1914–1997), deutscher Ägyptologe
 Gottfried Edel (* 1929), deutscher Kulturphilosoph und ZDF-Kulturredakteur

 Katharina Fleischer-Edel (1873–1928), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Kurt Edel (1920–1987), deutscher Leichtathlet und Sportfunktionär
 Leon Edel (1907–1997), US-amerikanischer Kritiker und Biograph
 Oskar Edel (1892–1958), deutscher Politiker (SPD, SED)
 Otto Edel (* 1943), deutscher Politiker (SPD) und Maler
 Peter Edel (1921–1983), deutscher Grafiker und Schriftsteller
 Rabea Edel (* 1982), deutsche Schriftstellerin
 Samuel Edel (1593–1652), deutscher Theologe
 Uli Edel (* 1947), deutscher Filmregisseur

EDEL steht für:
 Flugplatz Langenlonsheim (ICAO-Code), Landeplatz in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Edel & Starck, deutsche Fernsehserie
 Edl
 Adel

Abkürzung